Fenicia – patria dei Fenici
 Fenicia Libanese – provincia dell'impero romano
 Fenicia – azienda
 Fenicia – forma femminile del nome proprio di persona Fenicio